Franklin County (Alabama)
 Franklin County (Arkansas)
 Franklin County (Florida)
 Franklin County (Georgia)
 Franklin County (Idaho)
 Franklin County (Illinois)
 Franklin County (Indiana)
 Franklin County (Iowa)
 Franklin County (Kansas)
 Franklin County (Kentucky)
 Franklin Parish (Louisiana)
 Franklin County (Maine)
 Franklin County (Massachusetts)
 Franklin County (Mississippi)
 Franklin County (Missouri)
 Franklin County (Nebraska)
 Franklin County (New York)
 Franklin County (North Carolina)
 Franklin County (Ohio)
 Franklin County (Pennsylvania)
 Franklin County (Tennessee)
 Franklin County (Texas)
 Franklin County (Vermont)
 Franklin County (Virginia)
 Franklin County (Washington)